Grete L. Bibring (1899-1977), psychiatre et psychanalyste américaine
 Edward Bibring (1894-1959), psychiatre et psychanalyste américain
 Jean-Pierre Bibring (1948-), astrophysicien français.
 Joyce Bibring (1988-), actrice française

Voir aussi 
 (18113) Bibring est un astéroïde.

Patronyme germanique